brzoza

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 8, w tym 3 podstawowe
 Brzózka – część miasta Blachownia
 Brzózka – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wołowskim, w gminie Wińsko 
 Brzózka – wieś w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Krosno Odrzańskie 
 Brzózka – część wsi Zalew w woj. łódzkim, w pow. pabianickim, w gminie Lutomiersk
 Brzózka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Stoczek
 Brzózka – część wsi Rybotycze w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Fredropol
 Brzózka – część wsi Tyrawa Wołoska w woj. podkarpackim, w pow. sanockim, w gminie Tyrawa Wołoska
 Brzózka – część wsi Rozpucie w woj. podkarpackim, w pow. sanockim, w gminie Tyrawa Wołoska

Osoby 
 Bartłomiej Brzózka – polski architekt
 Radosław Brzózka – polski dziennikarz
 Stanisław Brzózka – polski polityk
 Stefan Brzózka – polski szachista